Chambœuf kan syfta på:
 Chambœuf, Côte-d'Or
 Chambœuf, Loire